Andriessen hace referencia a:

 Frans Andriessen, político neerlandés
 Hendrick Andriessen, pintor flamenco
 Hendrik Andriessen, compositor y organista neerlandés
 Koos Andriessen, político neerlandés 
 Louis Andriessen, compositor neerlandés
 Mari Andriessen, escultor neerlandés
 Willem Andriessen, compositor y pianista neerlandés